Andrea Sansovino (ca. 1467–1529), Italiaans beeldhouwer en architect
 Jacopo Sansovino (1486–1570), Italiaans beeldhouwer en architect, leerling van Andrea Sansovino
 Francesco Sansovino (1521–1586), Italiaans auteur en uitgever, zoon van Jacopo Sansovino
 AC Sansovino, een Italiaanse voetbalclub uit Monte San Savino sinds 1934

Zie ook 
 San Savino, doorverwijspagina